Plaats in Indonesië
 Sumberingin (Karangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sumberingin (Sanankulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java